Фердинанд Фридрих Герман Нилебок (), более известный как Хермс Ниль (, 17 апреля 1888 — 16 июля 1954) — известный немецкий композитор, автор многих военных маршей и песен времен Второй мировой войны.

Биография 
После окончания школы в 1902 году продолжил обучение у капельмейстера Адольфа Бюхнера. Затем играл в военных оркестрах. Играл на гобое и тромбоне. Во время Первой мировой войны руководил военным оркестром 423-го пехотного полка. После окончания войны в 1918 году он уволился из армии и до 1927 года и работал в качестве налогового чиновника. В 1927 году стал одним из основателей «Рыцарского оркестра» () в Потсдаме. Кроме музыки писал стихи.

После прихода национал-социалистов к власти в Германии вступил в НСДАП (с 1 мая 1933 года, номер партийного билета 2171788). При власти нацистов продолжал заниматься музыкой. Выполняя трудовую повинность, под контролем Имперской службы труда писал военные марши, получившие широкую популярность во время Второй мировой войны. В частности ему принадлежит авторство известнейших маршевых песен германской армии — «Эрика», «Эдельвейс» и др..

20 апреля 1941 года Адольф Гитлер присвоил музыканту звание профессора.

После войны жил в городе Линген, где и умер в 1954 году.

Произведения 
 Adlerlied
 Antje, mein blondes Kind
 Das Engellandlied (Текст Германна Лёнса)
 Die ganze Kompanie
 Es blitzen die stählernen Schwingen
 Erika (Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein)
 Es geht ums Vaterland
 Es ist so schön, Soldat zu sein, Rosemarie
 Edelweiß-Marsch
 Fallschirmjägerlied
 Fliegerkuss
 Frühmorgens singt die Amsel
 Kamerad, wir marschieren im Westen
 Gerda — Ursula — Marie
 Hannelore Marschlied
 Heut´ sind wir wieder unter uns
 Heut’ stechen wir ins blaue Meer
 Heute muß ich scheiden
 Im Osten pfeift der Wind
 In der Heimat steh’n auf Posten
 Jawoll, das stimmt, jawoll
 Liebling, wenn ich traurig bin…
 Marie-Mara-Maruschkaka!
 Matrosenlied
 Mein Bismarckland
 Rosalinde
 Rosemarie (Rosemarie, ich lieb' dich gar so sehr)
 Ruck Zuck
 Stuka über Afrika
 Schneidig ist die Infanterie
 Unsere Flagge
 Veronika-Marie
 Waltraut ist ein schönes Mädchen
 Wenn die Sonne scheint, Annemarie (Die Landpartie)

Награды 

 Железный крест 2-го класса
 Прусский почётный военный знак на бело-чёрной ленте (вероятно, 2-го класса)
 Почётный крест ветерана войны с мечами
 Немецкий олимпийский почётный знак 2-го класса
 Медаль «За выслугу лет в Имперской службе труда» 4-й степени (4 года)
 Медаль «В память 1 октября 1938 года»
 Медаль «За сооружение Атлантического вала»
 Крест Военных заслуг 2-го класса

Примечания

Литература 

 Filmwelt – Das Film- und Foto-Magazin Nr. 18, 2. Mai 1941

Ссылки 
 Биографическая справка

Персоналии по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Композиторы Германии
Участники Первой мировой войны (Германия)